Натуральне число 1768
 1768 рік до нашої ери
 1768 рік нашої ери